First Division 1949/50 steht für:

 First Division (Zypern) 1949/50
 First Division (Malta) 1949/50
 Football League First Division 1949/50